Fritz Curschmann ist der Name folgender Personen:

* Fritz Curschmann (Geograph) (1874–1946), deutscher Historischer Geograph
 Fritz Curschmann (Mediziner) (1879–1961), deutscher Internist